Юрий Васильевич Другов — советский военный и медицинский деятель, генерал-майор медслужбы.

Биография 
Родился в 1897 году в Тушино. Член КПСС.

С 1919 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1919—1967 гг. — участник Гражданской войны, ординатор госпиталя, старший врачом части, участник боёв с белополяками, научный работник Центральной санитарно-гигиенической лаборатории Военно-санитарного управления, на различных должностях в Научно-исследовательском испытательном санитарном институте Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, главный токсиколог Северо-Западного фронта, на руководящих должностях в Главном военно-санитарном Управлении Советской Армии.

За разработку нового медицинского препарата был в составе коллектива удостоен Сталинской премии 1943 года.

Умер в Москве в 1973 году.

Ссылки 
 БМЭ
 Память народа

Генерал-майоры медицинской службы (СССР)